Batoche est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Batoche, village historique de la Saskatchewan
Bataille de Batoche, bataille de la rébellion du Nord-Ouest
Batoche, circonscription provinciale saskatchewanaise
Batoche, ancienne circonscription territoriale ténoise

Homonymie de toponyme